«Иоанн Креститель» — картина, принадлежащая кисти представителя итальянского Возрождения Леонардо да Винчи. Это произведение относится к позднему периоду творчества художника.

Описание 

Глухой фон, лишенный пейзажа, столь характерного для работ эпохи Возрождения вообще (например, «Женский портрет» Нероччо де Ланди) и Леонардо да Винчи в частности («Мона Лиза»), целиком концентрирует внимание зрителя на фигуре Иоанна Крестителя, которую обволакивает доведённое до совершенства тающее сфумато.

Изображение святого снабжено традиционной атрибутикой: тонкий тростниковый крест, длинные волосы, одежды из шерсти. Пересечение диагоналей корпуса тела и правой руки усиливает мотив креста, который едва заметно написан художником.

Традиционным для изображений Иоанна Крестителя считается и жест правой руки, направленный вверх. Впрочем, этот жест в определенном смысле является традиционным и для творчества Леонардо, его можно обнаружить в ряде законченных произведений («Тайная вечеря», «Мадонна в скалах», «Мадонна с Младенцем» (1510) и др.), а также набросков.

Изнеженность Св. Иоанна, граничащая с женоподобием, мягкая улыбка, взгляд, вьющиеся кольцами волосы свидетельствуют о вырождении в творчестве мастера принципов классического стиля. Леонардо да Винчи здесь выступает как инициатор маньеризма.

Поскольку моделью для «Иоанна Крестителя», как и «Вакха», вероятнее всего послужил Салаи, очевидно, что «предательская улыбка», по словам У. Пейтера, «выдаёт мысли, далеко не исчерпывающиеся внешним жестом или обстановкой».

Владельцы 
Похоже, что Леонардо привёз с собой «Иоанна Крестителя» во Францию, когда в 1516 году он поселился в замке Клу. По крайней мере известно, что 10 октября 1517 году он показывает картину «молодого Иоанна Крестителя» (вместе со Святой Анной и Джокондой) . Скорее всего, все три картины были куплены Франциском I в 1518 году, об этом косвенно свидетельствует документ об уплате ученику Леонардо крупной суммы «за несколько картин, проданных королю» («pour quelques tables de paintures qu’il a baillées au Roy»). Другое косвенное свидетельство наличия «Иоанна» в королевской коллекции — «Портрет Франциска I в виде Иоанна Крестителя» Жана Клуэ (также в коллекции Лувра), написанный в 1518—1520 годах и явно вдохновлённый картиной Леонардо.

Затем картина покинула королевскую коллекцию, обстоятельства её продажи не известны. В 1620-х годах она оказывается у , одного из самых крупных коллекционеров французской живописи своей эпохи.
Герцог подарил картину английскому королю Карлу I — скорее всего в 1630-х годах, возможно к рождению наследника престола. Вскоре после казни Карла I (1649 год) картина была куплена , который перепродал её в 1662 году Людовику XIV. Больше картина не покидала французской королевской коллекции и вместе с нею была унаследована Лувром.

Литература 
 Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс XIII—XVI века. — М., 1977
 Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. — М., 2006
 Санти Б. Леонардо да Винчи. — М., 1995

Примечания

Ссылки 
 
 Интерактивное онлайн-приложение от C2RMF для выставки «Святой Иоанн Креститель Леонардо да Винчи в Милане», организованной Музеем Лувра, городским советом Милана и спонсируемой Eni, с научными изображениями высокого разрешения с возможностью масштабирования (цветное, ИК-, рентгеновское, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ и т. д.) и комментариями к картине.

Картины Леонардо да Винчи
Картины из собраний Лувра
Картины по сюжетам Нового Завета
Картины XVI века
Иоанн Креститель в живописи